Burke’s Law steht für:

 Amos Burke, deutschsprachiger Titel der US-amerikanischen Fernsehserie Burke’s Law (1963–1966) von ABC; auch Amos Burke Secret Agent
 Burkes Gesetz, deutschsprachiger Titel der US-amerikanischen Fernsehserie Burke’s Law (1994–1995) von CBS